Longtown kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Longtown (Cumbria), Engeland
Longtown (Herefordshire), Engeland
Longtown (Missouri), Verenigde Staten
Longtown (Oklahoma), Verenigde Staten